Ел Вибореро има више значења:

 Ел Вибореро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вибореро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вибореро (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вибореро (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику